De Noorse voetbalbeker 1980 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1980) was de 75ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het toernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 26 oktober 1980 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Einar Halle. Het toernooi werd gewonnen door Vålerenga IF, dat in de eindstrijd met 4-1 te sterk was voor Lillestrøm. De club won daarmee voor de eerste keer het nationale bekertoernooi.

Schema

Zie ook
 1. divisjon 1980
 Noors voetbalelftal in 1980

1980
Noorwegen